Ohaba ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Ohaba (Alba), Gemeinde im Kreis Alba
 Ohaba (Brașov), Dorf im Kreis Brașov
 Ohaba (Dolj), Dorf im Kreis Dolj
 Ohaba (Gorj), Dorf im Kreis Gorj
 Ohaba (Hunedoara), Dorf im Kreis Hunedoara
 Ohaba (Mehedinți), Dorf im Kreis Mehedinți
 Ohaba de sub Piatră, Dorf im Kreis Hunedoara

 Ohaba-Forgaci, Dorf im Kreis Timiș
 Ohaba-Jiu, Dorf im Kreis Gorj
 Ohaba Lungă, Gemeinde im Kreis Timiș
 Ohaba-Mâtnic, Dorf im Kreis Caraș-Severin
 Ohaba Română, Dorf im Kreis Timiș
 Ohaba-Sibișel, Dorf im Kreis Hunedoara
 Ohaba Streiului, Dorf im Kreis Hunedoara